Kuhnhof ist:

 der deutsche Name der polnischen Dorfs Komnino.
 ein Stadtteil von Lauf an der Pegnitz: Kuhnhof (Lauf an der Pegnitz)